Титры:

 Титры — надпись в фильме.
 «Титры и спецэффекты» — пятиминутная юмористическая телепередача в промежутке между финансовыми новостями сегмента Деловая Россия на РТР.